Denumirea de Ralița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ralița, un sat în comuna Momcilgrad, regiunea Kărdjali;
 Ralița, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.